Olga Poznatov (Crepaja, 12. jul 1933 — Beograd, 24. januar 1996) je bila srpska i jugoslovenska glumica.

Bila je glumica specifične boje glasa, koja je mahom igrala epizodne uloge u srpskim filmovima i serijama. Uloga pacijentkinje u kultnom filmu „Druga Žikina dinastija“ donela joj je veliku popularnost. Prvu ulogu na televiziji odigrala je u TV drami „Siromašni mali ljudi“. Prvo filmsko iskustvo imala je 1967. u filmu „Buđenje pacova“. Poslednjih godina života, Poznatova je najviše sarađivala sa rediteljem Zoranom Čalićem, u čijim je filmovima igrala zapažene epizodne uloge.

Pored glume, Poznatova je bila i aktivistkinja Ekološkog pokreta Beograda, a nakon njene smrti Savet za ekologiju osnovao je i radionicu „Olga Poznatov“ koja svake godine dodeljuje nagrade najbolje uređenoj školi u Beogradu.

Olga Poznatov preminula je u 62. godini, 24. januara 1996. u Beogradu.

Filmovi 

|-
| 1961. || -{Siromašni mali ljudi}- ||
|-
| 1969. || -{Buđenje pacova}- || Devojka koja u podrum ide po slike
|-
| 1975. || -{Hitler iz našeg sokaka}- ||
|-
| 1976. || -{Metak u leđa}- || Seljanka
|-
| 1978. || Tigar ||
|-
| 1979. || -{Srećna porodica}- ||
|-
| 1986. || Lepotica iz Amhersta ||
|-
| 1986. || Lovac protiv topa || Prodavačica sladoleda
|-
| 1986. || Druga Žikina dinastija ||
|-
| 1988. || -{Sulude godine}- ||
|-
| 1989. || -{Beyond the door 3}- ||
|-
| 1989. || -{Poltron}- ||
|-
| 1991. || -{Sekula se opet ženi}- ||
|-
| 1991. || -{Svemirci su krivi za sve}- ||
|-
| 1992. || -{Juriš na skupštinu}- ||
|-
| 1992. || -{Sekula nevino optužen}- ||
|}

TV serije 

|-
| 1969. || -{Samci 2}- (TV serija)||
|-
| 1977. || -{Crni dani}- ||
|-
| 1978. || -{Povratak otpisanih (TV serija)}- ||
|-
| 1979. || -{Slom}- ||
|-
| 1981. || -{Poslednji čin}- ||
|-
| 1981. || Sedam sekretara SKOJ-а ||
|-
| 1982. || -{Pop Ćira i pop Spira}- || Notaroševica
|-
| 1982. || -{Doktorka na selu}- ||
|-
| 1982. || -{Španac}- ||
|-
| 1987. || -{Sazvežđe belog duda}- ||
|-
| 1991. || -{Bolji život}- ||
|-
| 1995. || -{Kraj dinastije Obrenović}-'' ||
|}

Izvori

Spoljašnje veze

Референце 

Рођени 1933.
Умрли 1996.
Ковачичани
Српскe глумице
Југословенски глумци